Pluto — дебютный студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя и музыкального продюсера Фьючера (Future), выпущенный 13 апреля 2012 года на лейблах A1, Freebandz и Epic. Он содержит гостевые участие от Дрейк, R. Kelly, T.I., Trae tha Truth, Snoop Dogg и Juicy J. Он достиг восьмого места в американском хит-параде Billboard 200 (США).

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, AllMusic, Pitchfork, Spin, Fact, The A.V. Club, Robert Christgau, Now, XXL.

Итоговые годовые списки 
Альбом был выбран в качестве одного из лучших дисков года и включен во многие итоговые списки различными изданиями, например, The Washington Post (№ 4 в top-10 2012), The New York Times (№ 9 в top-10), Slate(№ 1 в top-20 2012), Spin (№ 11 в 50 Best Albums 2012), Stereogum (№ 34 в top 50 albums of 2012), Consequence of Sound (№ 36 в top-50 2012), Pitchfork (№ 37 в 50 Best Albums of 2012).

Коммерческий успех 
Pluto дебютировал на позиции № 8 в американском основном хит-параде Billboard 200 с тиражом 41,000 копий в первую неделю релиза. К декабрю 2012 года тираж альбома достиг 217,000 копий в США.

Список композиций 
Источник альбомный буклет

Замечания
  сопродюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Epic Records
Альбомы Фьючера
Альбомы, спродюсированные Honorable C.N.O.T.E.
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It